Teleuniverso è un'emittente televisiva di Aquino, il cui bacino d'utenza sono le regioni di Lazio e Molise e la provincia dell'Aquila in digitale terrestre.

Storia

Gli inizi 
Teleuniverso è nata il 4 dicembre del 1978 da un'idea di Mario Magnapera. Emigrato in Australia nel 1960, Mario Magnapera mette alla prova oltreoceano le sue qualità di tecnico manutentore televisivo. È in quegli anni che si appassiona alla nuova realtà delle tv private. Rientrato in Italia ha già ben chiaro che l'emittenza tv è il mercato del futuro: appena il rigido monopolio della Rai si fa abbastanza elastico da permettere le prime trasmissioni sul territorio nazionale ad alcune tv estere, . Qualche anno più tardi arrivano le prime tv libere italiane: è il 1978 e così nasce Teleuniverso.

Basta poco tempo a Teleuniverso per  e il suo segnale è ricevibile nel Lazio, Abruzzo e parte di Campania, Toscana, Umbria, Marche e Molise. Il gradimento del pubblico è legato a trasmissioni semplici ma di successo come Caccia al campione con Camillo Marino; Caccia al tredici, Golf e Semaforo, trasmissioni a quiz ideate e condotte da Franco Rea; Spazio Sound (dischi su richiesta dei telespettatori), Ciociaria Flash (rassegna delle notizie di stampa sull'area). Non si possono poi dimnticare i programmi di Costantino Jadecola come "Incontri", "La guerra giorno per giorno", "Linea Gustav" e Addamò". Alcuni anni il passatempo diventa un'azienda di successo, nella quale Mario Magnapera viene affiancato dai figli Domenico (settore tecnico d'alta frequenza), Giuseppe (settore tecnico bassa frequenza), Tonino (settore commerciale), Rocco e Carolina (settore post produzione e video), e da un pool di fidati collaboratori. Grazie a loro Teleuniverso si afferma sempre di più, con trasmissioni mirate al pubblico televisivo del basso Lazio.

Gli ultimi anni 
Oggi a Teleuniverso lavorano circa trenta professionisti dell'emittenza televisiva, che ogni giorno forniscono 24 ore di trasmissioni completamente gratuite per i telespettatori, grazie alla fiducia degli sponsor che hanno creduto nell'investimento pubblicitario su Teleuniverso.

Tra le ultime trasmissioni di successo Bordocampo (trasmissione del lunedì che approfondisce i risultati delle squadre di calcio locali e alla quale partecipano come opinionisti tra gli altri l'ex calciatore Giuseppe Incocciati e l'ex arbitro Marco Gabriele), "Goal di Notte" di Michele Plastino, "A Porte Aperte" di Fabio Cortina, "Faccia a Faccia" del Direttore Alessio Porcu, Vox populi, Cibum "Pizza Time" di Alessandro Venturini, Voci della notte di Roberto Gagliardi, CortoTu (trasmissione dedicata ai cortometraggi italiani), "Diretta Goal" di Piergiorgio Renna", Punto Sport (trasmissione sportiva con i risultati, le classifiche e le immagini di tutte le squadre del Lazio), Universo Basket, gli incontri di calcio del Frosinone (serie B), del Cassino, dell'Isola Liri (entrambe in Seconda Divisione), e TG Universo (il telegiornale più seguito della zona con notizie e informazioni su tutto ciò che succede nel Lazio), "Din Don Art" (programma per bambini) di Don Dino Mazzoli, "Pronto Vet" (pronto soccorso veterinario) di Antonio Aversano e Martina Gatto. Dal 16 al 30 novembre 2009, anche Teleuniverso effettua la transizione al Digitale Terrestre, spegnendo definitivamente i ripetitori analogici. Il canale è visibile anche in streaming sul sito ufficiale dell'emittente.

Canali tematici 
Con il passaggio al digitale, sono nati i canali tematici Teleuniverso+1, TU Day e TU Donna. Teleuniverso+1 è il canale che ritrasmette la programmazione del canale principale con un'ora di ritardo; TU Day è un canale che ripropone in differita trasmissioni, TG e rubriche già andate in onda sul canale principale; TU Donna è il canale su cui vanno in onda film, telenovele, documentari e, in passato, proponeva anche una programmazione per i più piccoli con cartoni animati. In seguito sono stati creati anche TU Movie, che trasmette film e telefilm, e TU Shop, che trasmette televendite.

Personaggi celebri 
 Fabio Cortina
 Aurora Folcarelli
 Elena Varriale
 Michele Plastino
 Giovanni Giuliani
 Gabriele Schiavi
 Franco Rea
 Daniele Pelagalli
 Alessandro Venturini
 Stefania Gigante
 Alessio Porcu
 Giuseppe Incocciati
 Lorenza Di Brango
 Roberto Sardelli
 Piergiorgio Renna
 Alessandro Salveti
 Renato Rea
 Silvia Autuori

Collegamenti esterni 
 

Aziende della provincia di Frosinone
Reti televisive del Lazio